

Astronomia
 Candor – caratteristica di albedo della superficie di Marte

Geografia
 Francia
 Candor – comune dell'Oise
 Stati Uniti d'America
 Candor – città della Contea di Montgomery, Carolina del Nord
 Candor – città della Contea di Tioga, New York